Dieser Artikel behandelt die tschechische Nationalmannschaft bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft 2021. Für die tschechische Mannschaft, die seit 1996 immer dabei ist, ist es die siebte Teilnahme.

Qualifikation 

Für die Qualifikation wurde die tschechische Mannschaft der Gruppe mit England, dem Kosovo, Bulgarien und Montenegro zugelost. Die Tschechen konnten ihre vier Heimspiele gewinnen, auswärts aber nur im Kosovo. Bereits nach dem Sieg im vorletzten Spiel stand die Qualifikation fest. Von allen direkt qualifizierten Mannschaften haben die Tschechen mit +2 die schlechteste Tordifferenz.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Jaroslav Šilhavý, der die Mannschaft seit Oktober 2018 trainiert, 31 Spieler ein, von denen Ondřej Čelůstka, Jakub Jankto, Lukáš Masopust  und Tomáš Souček alle acht Spiele mitmachten. Sieben Einsätze hatte Alex Král, der nur im ersten Spiel nicht mitwirkte und im Freundschaftsspiel gegen Brasilien vier Tage nach dem ersten Qualifikationsspiel ebenso wie Ondřej Kúdela sein erstes Länderspiel bestritt. Zudem kamen Zdeněk Ondrášek und Petr Ševčík in den Qualifikationsspielen zu ihrem ersten Länderspiel.

Bester Torschütze mit vier Toren, die er in sechs Spielen erzielte, war Patrik Schick. Ihre ersten Länderspieltore erzielten in der Qualifikation Jakub Brabec (zum 1:1-Ausgleich) und Zdeněk Ondrášek (bei seinem Debüt zum 2:1-Siegtreffer gegen England) sowie Lukáš Masopust (zum 2:0-Zwischenstand beim 3:0-Sieg gegen Montenegro). Insgesamt trugen neun Spieler zu 12 Qualifikationstoren bei. Zudem profitierten die Tschechen durch ein Eigentor von Boris Kopitović.

Spiele

Abschlusstabelle

Vorbereitung 
Am 24., 27. und 30. März 2021 standen die ersten Spiele in der Qualifikation für die WM 2022 gegen Estland (6:2), Belgien (1:1) und Wales (0:1) an. Gegen Estland hatte David Zima seinen ersten kurzen Einsatz in der Nationalmannschaft. Im Spiel gegen Wales erhielt Patrik Schick die Rote Karte.

Am 4. und 8. Juni spielten die Tschechen in Bologna gegen EM-Teilnehmer Italien (0:3) bzw. in Prag gegen Albanien (3:1), das nicht für die EM-Endrunde qualifiziert ist.

Kader 
Der Kader mit 25 Spielern wurde am 25. Mai bekanntgegeben und konnte noch bis zum 1. Juni um einen Spieler ergänzt werden. Am 27. Mai wurde Michal Sadílek als 26. Spieler nominiert. Torhüter Jiří Pavlenka musste verletzungsbedingt am 12. Juni durch Tomáš Koubek ersetzt werden.

Anmerkungen: D = Double 2020/21, M = Meister 2020/21, P = Pokalsieger 2020/21,  = Absteiger

Endrunde 
Tschechien hatte zunächst zusammen mit der Slowakei Interesse an einer Zweier-Kandidatur bekundet. Nachdem entschieden wurde, die Endrunde als paneuropäische Endrunde auszurichten, hatte sich Tschechien mit dem noch zu bauenden neuen Nationalstadion in Prag für die Ausrichtung von Spielen beworben, später aber zurückgezogen. Bei der Auslosung wurden die Tschechen in die Gruppe mit Qualifikationsgegner England und Kroatien sowie einer Mannschaft gelost, die sich im Herbst 2020 noch über die Play-offs qualifizieren musste, was den Schotten als letzter Mannschaft gelang. Gegen Kroatien gab es bisher drei Spiele mit einer Niederlage und zwei Remis, zuletzt in der Gruppenphase der EM 2016. Gegen England gab es zwei Niederlagen, ein Remis und einen Sieg, die einzige Niederlage der Engländer in der Qualifikation. Gegen die Schotten gab es bisher je vier Siege und Niederlagen sowie ein Remis. Die drei letzten Spiele, davon zwei in der UEFA Nations League 2020/21 wurden verloren.

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde 
Schon vor dem letzten Spiel stand fest, dass die tschechische Mannschaft mindestens als einer der vier besten Gruppendritten im Achtelfinale steht, was sie dann nach der Niederlage gegen England auch wurden. Gegner war dort der Sieger der Gruppe C, die Niederlande in Budapest. Gegen die Niederlande gab es bisher elf Spiele, von denen fünf gewonnen wurden. Je drei Spiele wurden verloren und endeten remis. Die letzte Niederlage gab es im Oktober 2005 in der Qualifikation für die WM 2006. Die beiden letzten Spiele in der Qualifikation für die EM 2016 wurden gewonnen und waren mitverantwortlich dafür, dass sich die Tschechen statt der Niederländer qualifizierten. Bei EM-Endrunden gab es 2000 und 2004 je einen Sieg für beide, jeweils in der Gruppenphase. Durch den Sieg ging es am 3. Juli 2021 in Baku gegen Dänemark weiter. In bisher elf Spielen gab es drei Siege, zwei Niederlagen sowie sechs Remis, davon die Hälfte torlos. Den letzten und höchsten Sieg (3:0) gab es im Viertelfinale der EM 2004. Die letzte Niederlage 
gab es im März 2013 in der Qualifikation für die WM 2014. Danach gab es noch ein Remis in einem Freundschaftsspiel im November 2016. Nach der 1:2-Niederlage war die EM für die Tschechen beendet.

|}

Einzelnachweise 

Tschechien
2021